

Parpaillon est un toponyme présent dans les Alpes du Sud.

Parpaillon est également un nom de famille que l'on trouve principalement en Vendée.

Étymologie 
Parpaillon est la transcription directe en français du provençal alpin parpaioun, qui signifie « papillon ». .

Parpaillon désigne également le papillon en patois poitevin

Toponyme 
 Le Parpaillon est un massif montagneux français situé entre l'Embrunais et la vallée de l'Ubaye.
 Le Grand Parpaillon est un sommet du massif du Parpaillon.
 Le col du Parpaillon est un col situé dans le massif du Parpaillon qui permet de relier Crévoux (Hautes-Alpes) à La Condamine-Châtelard (Alpes-de-Haute-Provence).
 Le Parpaillon est un torrent, affluent de l'Ubaye.
 Un lieu-dit Parpaillon se trouve sur la commune de Neulles (Charente-Maritime).
 Un lieu-dit La Parpaillonerie se trouve sur la commune de Saint-Martin-des-Noyers (Vendée).
Les Parpaillons est un village de la commune de Gémozac (Charente-Maritime)

Patronyme 
 19 soldats morts au combat pendant la « Grande guerre » portaient ce nom et étaient quasiment tous vendéens.
 Désiré Parpaillon, adjudant-chef au 77e régiment d'infanterie, est un héros de la première bataille de la Marne (du 6 au ), tué à la tête de sa compagnie lors de l'assaut du château de Mondement pendant la bataille des Marais de Saint-Gond. Il est enterré dans le cimetière de Mondement.
 Raymond Parpaillon est un résistant arrêté par la Gestapo à Montaigu (Vendée) et déporté en Allemagne ; il est mort en décembre 1944 dans le camp de concentration de Bergen-Belsen.

Divers 
 Parpaillon est un film français de Luc Moullet, dont l'action se déroule sur les pentes du Parpaillon.

Notes et références